Campagnolo bezeichnet:

 ein Unternehmen für Fahrradkomponenten, siehe Campagnolo

Campagnolo ist der Familienname von:
 Iona Campagnolo (* 1932), kanadische Politikerin
 Tullio Campagnolo (* 1901; † 1983) italienischer Radsportler
 Ana Caroline Campagnolo, brasilianische Politikerin